Glamour (schone schijn)
 Glamour (tijdschrift), een modetijdschrift dat in verschillende talen uitgegeven wordt
 Glamour (Bax), lied van componist Arnold Bax
 Glamour (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1934

Zie ook 
 Glam (doorverwijspagina)
 Glamourfotografie